Scheitler ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Scheitler (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Irmgard Scheitler (* 1950), deutsche Germanistin